Frédéric Mendy peut faire référence à :

 Frédéric Mendy, joueur de football français né en 1973 ;
 Frédéric Mendy, joueur de football sénégalais né en 1981 ;
 Frédéric Mendy, joueur de football bissaoguinéen né en 1988.